Илья́ Козло́в:
 Козлов, Илья Ефимович (1925—1995) — старший крановщик Ильичёвского МТП, Герой Социалистического Труда. 
 Козлов, Илья Николаевич (род. 1951) — советский и российский военачальник, контр-адмирал, Герой Российской Федерации.